Liste des 202 communes de la province de Huesca dans la Communauté autonome d'Aragon (Espagne).

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des communes d'Espagne

Huesca